Lavagnini ist der Nachname der folgenden Personen:

 Bruno Lavagnini (1898–1992), italienischer Altphilologe, Byzantinist und Neogräzist sowie Honorarkonsul der Republik Griechenland in Palermo, Sizilien
 Juan Pablo Lavagnini, uruguayischer Politiker
 Renata Lavagnini (* 1942), Tochter von Bruno Lavagnini, italienische Neogräzistin und Byzantinistin sowie Honorarkonsul der Republik Griechenland in Palermo, Sizilien

Siehe auch
 Lavagnino